Kawaguchi est une ville du Japon.
Lac Kawaguchi, lac du Japon
(7953) Kawaguchi est un astéroïde de la ceinture principale.
Détachement Kawaguchi, unité militaire commandée par le général Kiyotake Kawaguchi.

Ekai Kawaguchi (1866-1945), moine bouddhiste
Haruna Kawaguchi (née en 1995), actrice japonaise
Kaiji Kawaguchi (né en 1948), mangaka japonais
Kiyotake Kawaguchi (1892-1961), général japonais
Matsutarō Kawaguchi (1899-1985), romancier, dramaturge et scénariste japonais
Nobuo Kawaguchi (né en 1975), footballeur japonais
Takao Kawaguchi (né en 1950), judoka japonais
Takuya Kawaguchi (né en 1978), footballeur japonais
Tatsuo Kawaguchi 'né en 1940), artiste peintre
Yoriko Kawaguchi (née en 1941), femme politique japonaise
Yoshikatsu Kawaguchi (né en 1975), footballeur japonais
Yutaka Kawaguchi (né en 1973), joueur de hockey sur glace japonais